Крымско-Азовский корпус (КАк) — воинское соединение в Добровольческой армии, октябрь 1918 - 10 января 1919 в Добровольческой армии Вооружённых сил Юга России во время гражданской войны в России.

Предыстория 
1918 год

С 10 октября (старый стиль) Крымский центр Добровольческой армии (образован 24 декабря 1917 для работы по формированию частей в армии в Крыму) включал районы: Севастополь-Балаклава, Симферополь-Евпатория, Феодосия-Керчь, Ялта и окрестности, Алушта и окрестности. Начальник центра генерал-майор барон Н. А. де Боде. Начальник штаба центра полковник К. К. Дорофеев (до 29 ноября 1918).

С 6 ноября (ст.ст.) начальник Крымского центра именовался представителем Главнокомандующего Добровольческой армии.

10 ноября (ст.ст.) части Добровольческой армии вступили в Крым.

С 15 ноября (ст.ст.) на представителя Главнокомандующего возложено (официально 19 ноября) командование всеми частями Добровольческой армии в Крыму.

29 ноября (ст.ст.). Представитель Главнокомандующего Добрармии - Начальник центра генерал-майор барон Н. А. де Боде. Начальник штаба центра генерал-лейтенант Д. Н. Пархомов.

В начале декабря (ст.ст.) Добровольческая действующая армия располагалась в четырёх главных группах. Одна из них была крымская. На этом направлении вёл боевые действия Крымский отряд под командованием генерал-майора барона Н. А. де Боде, первоначально насчитывавший только 1,5-2 тысячи человек и 3-10 орудий, который прикрывал Перекопский перешеек и весь полуостров Крым, базы и стоянки Черноморского флота; он должен был служить кадром для формирования на полуострове Крымского корпуса. Против корпуса противник располагал следующими силами: на ростовском и крымском направлениях в течение декабря действовали повстанческие отряды под командованием Н.И.Махно силою в 5-6 тысяч человек и в низовьях р. Днепр 2-3 тысячи человек под командованием Н.А.Григорьева. На территории всей Северной Таврии бесчинствовали отряды, шайки, банды, занимавшимися грабежом и разбоями.

19 декабря (ст.ст.) Крымский центр Добровольческой армии упразднён.

22 декабря (ст.ст.) «Екатеринославский отряд Добровольческой армии» достиг города Перекопа, в Крыму завершился «Екатеринославский поход» («Зимний поход»).

С конца декабря (ст.ст.) советское командование направило на юго-восток первые регулярные дивизии Украинской советской армии В. А. Антонова-Овсеенко и Партизанской Красной Армии под командованием И. С. Кожевникова.,

История 
27 декабря (ст.ст.) в Вооружённых Силах Юга России на основе частей находившихся в Северной Таврии и в основной части Таврии (в Крыму), а также формировавшихся в Крыму, сформирован Крымско-Азовский корпус. Командир корпуса генерал-майор барон Н.А. де Боде (до 6 января 1919). Начальник штаба центра генерал-лейтенант Д.Н.Пархомов.

В корпус вошли 3-я дивизия и войска, действовавшие в Таврической и Екатеринославской губерниях: Крымская дивизия, Мелитопольский отряд, Перекопский отдельный батальон, Бердянский пехотный полк и Севастопольская крепость.

 Крымская дивизия (19.11.1918 - 19 января 1919). Начальник дивизии генерал-майор А.В. Корвин-Круковский (19 ноября 1918 — 28 мая 1919). Дивизия формировалась с 19 ноября 1918 в Крыму. К 31 декабря 1918 включала Симферопольский офицерский полк, Крымский сводный пехотный полк, 2-й Таманский полк Кубанского казачьего войска, Запасный кавалерийский полк и отдельный кадровый эскадрон. С 19 января 1919 дивизия получила наименование 4-я дивизия.
 Мелитопольский отряд. Начальник отряда генерал-майор П. Э. Тилло. Отряд образован 10 ноября 1918 в составе Добровольческой армии. Входил в состав Крымско-Азовского корпуса. К 31 декабря 1918 включал Сводно-гвардейский полк, Мелитопольский отдельный батальон, 1-й, 2-й и отдельный лёгкие и тяжёлый гвардейские артиллерийские дивизионы и сотню 2-го Таманского полка Кубанского казачьего войска.
 Севастопольская крепость (крепость Севастополь). С конца 1918 входила отдельной единицей в состав частей Добровольческой армии в Крыму.

В Крыму формировались Юго-западный отряд, сводно-гвардейская рота, кадровая батарея гвардейской конной артиллерии, 9-й пластунский батальон и др.

1919 год

6 января (ст.ст.). Командир корпуса генерал-майор барон Н.А. де Боде. Начальник штаба корпуса генерал-лейтенант Н.Д.Пархомов.

7 января (ст.ст.). Командир корпуса генерал-лейтенант А.А.Боровский. Начальник штаба корпуса генерал-лейтенант Д.Н.Пархомов.

10 января (ст.ст.) на основе корпуса создана Крымско-Азовская Добровольческая армия.

Подчинение 
 27.12.1918-8.01.1919: Добровольческая армия
 8-10.01.1919: Вооружённые силы Юга России, Добровольческая армия

Командование 
 Командиры:
генерал-майор барон Н.А. де Боде (27.12.1918-06.01.1919), 
генерал-лейтенант А.А.Боровский (с 7 января 1919)

 Начальник штаба — генерал-лейтенант Д.Н.Пархомов (27.12.1918-10.01.1919)

Состав 
На 27.12.1918:
 Войска в Крыму:
 3-я дивизия

 Войска, действовавшие в районе Таврической и Екатеринославской губерний:
Крымская дивизия
 Мелитопольский отряд
 Перекопский отдельный батальон
 Бердянский пехотный полк
 Севастопольская крепость
 Войска формировавшихся Крымским центром в Крыму: 
 Юго-западный отряд
 сводно-гвардейская рота
 кадровая батарея гвардейской конной артиллерии
 9-й пластунский батальон
 другие войска

Примечания

Литература 
 Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1983.
 Деникин А.И. Очерки русской смуты. — Париж, 1921. Том IV. Вооружённые силы Юга России. Глава X. Добровольческая армия и флот. Силы, организация и снабжение.

Ссылки 
 Сайт историка Сергея Владимировича Волкова. Белое движение в России: организационная структура.
 Живой Журнал. LiveJournal. София де Боде. Часть 1.1.
 Русская армия в Великой войне. Барон де Боде Николай Андреевич.
 Сайт историка Сергея Владимировича Волкова. Белое движение в России: организационная структура. Крымско-Азовский корпус.
 Сайт историка Сергея Владимировича Волкова. Белое движение в России: организационная структура. 3-я пехотная дивизия.
 Сайт историка Сергея Владимировича Волкова. Белое движение в России: организационная структура. «4-й армейский … — 5-я Донская …» 4-я дивизия. См. 4-я пехотная дивизия (I). и далее 4-я пехотная дивизия (I).
 Сайт историка Сергея Владимировича Волкова. Белое движение в России: организационная структура. «Лейб-гвардии Петроградский … — Морская рота». Мелитопольский отряд.
 Сайт историка Сергея Владимировича Волкова. Белое движение в России: организационная структура. «Сводный полк 34-й пехотной … — Сибирская казачья бригада». Севастопольская крепость.
 Сайт историка Сергея Владимировича Волкова. Белое движение в России: организационная структура. Екатеринославский поход.
 Русская армия в Первой мировой войне. Русская армия в Великой войне: Картотека проекта. Васильченко Игнатий Михайлович.

Добровольческая армия